Toegepaste taalkunde (wetenschap), een deelgebied binnen de algemene taalkunde
 Toegepaste Taalkunde (opleiding), een bachelor-opleiding in België